

Geografia
 Bosa – comune italiano della provincia di Oristano
 Bosa – località del distretto della capitale di Bogotà, in Colombia

Persone
 Antonio Bosa – scultore italiano
 Beppe Bosa – ex cestista italiano
 David Bosa – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Joey Bosa – giocatore di football americano statunitense
 John Bosa – ex giocatore di football americano statunitense
 Nick Bosa – giocatore di football americano statunitense
 Peter Bosa – politico e dirigente sportivo italiano naturalizzato canadese